Ewald, mit den (seltenen) Varianten Ewalt, Ewaldt und Evald, ist ein alter deutscher, männlicher Vorname, der heute auch als Familienname in Gebrauch ist.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist, wie zahlreiche andere alte deutsche Vornamen auch, ein zweigliedriger Personenname, und zwar aus dem althochdeutschen Substantiv ewa mit der Grundbedeutung 'Gesetz, Recht, Ordnung' und dem ebenfalls althochdeutschen Verb waltan mit der Bedeutung walten, (be-)herrschen, regieren, bewachen.

Verbreitung 
Ewald kam im frühen Mittelalter als Heiligenname auf; er war der Name der beiden Brüder Ewaldi, zweier angelsächsischer Missionare, die der Legende nach im 7. Jahrhundert bei Aplerbeck erschlagen wurden.

Der Name war zunächst nur im Verehrungsgebiet der beiden Heiligen verbreitet, nämlich in Westfalen, im Rheinland und (in der Form Ewout) in angrenzenden Teilen der Niederlande. Erst ab dem 18. Jahrhundert wurde er im ganzen deutschsprachigen Raum verwendet.

Namenstag 
Meist am 3. Oktober, so wie ursprünglich auch in den Bistümern Paderborn und Münster; in Köln aber am 22. Oktober.

Varianten 
 Evaldo, italienisch
 Evaldas, litauisch
 Evald, russisch
 Ēvalds, lettisch

Namensträger

Vorname 

 Ewald Ammende (1893–1936), deutschbaltischer Publizist und Politiker
 Ewald Balser (1898–1978), deutsch-österreichischer Schauspieler
 Ewald Dahlskog (1894–1950), schwedischer Künstler und Industriegestalter
 Ewald Döpper (1929–1994), deutscher Landwirt
 Ewald Dülberg (1888–1933), deutscher Maler und Holzschneider
 Ewald André Dupont (1891–1956) deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ewald Eberle (* 1933), liechtensteinischer Skirennläufer
 Ewald Eichhorn (* 1929), deutscher Polizeioffizier, Stellvertreter des Ministers des Innern der DDR
 Ewald Fabian (1885–1944), deutscher Zahnarzt und Schriftführer des Vereins sozialistischer Ärzte
 Ewald Felber (* 1947), österreichischer Musikpädagoge, Gitarrist und Komponist
 Ewald Freiburger (* 1958), deutscher Ingenieur, Erfinder und Fotograf
 Ewald Gaul (1919–2004), deutscher Autor und Politiker (ödp)
 Ewald Geißler (1880–1946), deutscher Germanist
 Ewald Haase (1849–1930), deutscher Feuerwehrmann, Politiker und Radsportfunktionär
 Ewald Hanstein (1924–2009), deutscher Sinti-Funktionär
 Ewald Hasler (1932–2013), liechtensteinischer Radsportler
 Ewald Hillermann (1906–2003), deutscher Schriftsteller
 Ewald Alexander Hoffmann (1838–1899), Königlich-Sächsischer Geheimer Rat und Generaldirektor der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen
 Ewald Kaeser (1918–2010), Schweizer Gewerkschafter
 Ewald Kaeser (1942–2002), Schweizer Dichter und Journalist
 Ewald Christian von Kleist (1715–1759), deutscher Dichter
 Ewald Kluge (1909–1964), deutscher Motorradrennfahrer
 Ewald Lienen (* 1953), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ewald Lütge (1945–1995), deutscher Journalist, Radiomoderator, Musikmanager und Texter
 Ewald Mataré (1887–1965), deutscher Bildhauer
 Ewald Müller (Schriftsteller) (1862–1932), deutscher Lehrer, Heimatdichter und Heimatforscher
 Ewald Nowotny (* 1944), österreichischer Ökonom
 Ewald Ovir (1873–1896), deutsch-baltischer Missionar und Märtyrer
 Ewald Pfeiler bekannt als T. C. Pfeiler (* 1958), österreichischer Komponist und Organist
 Ewald Rettberg (1918–1996), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Ennepetal
 Ewald Schneidewind (* 1939), deutscher Endurosportler
 Ewald Schnug (* 1954), deutscher Agrarwissenschaftler
 Ewald Stadler (* 1961), österreichischer Politiker
 Ewald Terhart (* 1952), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Ewald Vollmer (1942–2002), deutscher Unternehmer
 Ewald Wagner (* 1927), deutscher Orientalist
 Ewald Wagner (* 1941), österreichischer Politiker
 Ewald Wurzinger (* 1987), österreichischer Journalist und Autor
 Ewalt Zweyer (* 1932), deutsch-rumänischer Journalist und Heimatforscher

sowie
 Schwarzer Ewald und Weißer Ewald, englische Missionare und Märtyrer, siehe Brüder Ewaldi

Familienname

A 
 Albert Ludwig Ewald (1832–1903), deutscher Forstwissenschaftler und Historiker
 Alexander Charles Ewald (1842–1891), britischer Verwaltungsbeamter und Historiker

 Anton Ewald (* 1993), schwedischer Sänger und Tänzer
 Arnold Ferdinand Ewald (1815–1884), deutscher Maler
 August Ewald (1849–1924), deutscher Physiologe
 August Ewald (Schriftsteller) (Pseudonym: Paul Paquita; 1887–nach 1933), deutscher Dichter und Gymnasiallehrer

B 
 Björn Christian Ewald (* 1965), deutscher Klassischer Archäologe

C 

 Charles Ewald, bekannt als Martin Méroy, französischer Journalist und Schriftsteller

 Clara Ewald (1859–1948), deutsche Malerin
 Collin Y. Ewald (* 1980), Schweizer Molekularbiologe und Hochschullehrer

D 
 Dirk Ewald (* 1969), deutscher Basketballspieler

E 
 Emil Müller-Ewald (1881–1941), deutscher Maler und Grafiker
 Ernst Ewald (1836–1904), deutscher Maler
 Ernst Julius Richard Ewald (1855–1921), deutscher Physiologe

F 
 Ferdinand Ewald (1846–1928), deutscher Vergolder und Politiker, MdR
 François Ewald (* 1946), französischer Philosoph und Soziologe
 Friedrich Ewald (1730–nach 1767), deutscher Lyriker
 Fritz Ewald (1870–nach 1914), deutscher Dramatiker und Herausgeber

G 
 Georg Ewald (1926–1973), deutscher Politiker (SED)
 Gerhard Ewald (1927–1997), deutscher Kunsthistoriker
 Gottfried Ewald (1888–1963), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Günter Ewald (1929–2015), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Gustav Ewald (1895–1983), deutscher Unternehmer und Technikhistoriker

H 
 Hans Ewald (1901–1932), deutscher Regisseur und Filmarchitekt
 Heinrich Ewald (1803–1875), deutscher Theologe und Orientalist

 Hersilie Ewald (* 1986),  deutsche Opernregisseurin

J 
 Jens Ewald (* 1983), deutscher Kanute

 Johanna Ewald (1885–1961), deutsche Schauspielerin
 Johannes Ewald (1743–1781), dänischer Dichter
 Jörg Ewald (* 1964), deutscher Botaniker, Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Julius Ewald (1811–1891), deutscher Geologe und Paläontologe

K 
 Karl Ewald (dänisch Carl Ewald; 1856–1908), dänischer Schriftsteller
 Karl Ewald (Fotograf) (1904–1969), deutscher Fotograf
 Klaus Ewald (* 1941), Schweizer Geograf und Hochschullehrer

L 
 Ludwig Ewald (1813–1881), deutscher Beamter und Politiker

M 
 Manfred Ewald (1926–2002), deutscher Sportfunktionär
 Marcel Ewald (* 1983), deutscher Ringer
 Marina Ewald (1887–1976), deutsche Pädagogin und Leiterin der Schule Schloss Salem
 Markus Ewald (* 1964), deutscher Politiker
 Matthew Ewald (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler und Filmschaffender
 Minna Ewald (1808–1840), Tochter von Carl Friedrich Gauß und Ehefrau von Heinrich Ewald

O 
 Oskar Ewald (eigentlich Oskar Friedländer; 1881–1940), österreichischer Philosoph

P 

 Peter Ewald (* 1965), deutscher Sänger (Tenor) und Chorleiter
 Petra Ewald (* 1955), deutsche Sprachwissenschaftlerin

R 

 Richard Ewald (1851–nach 1903), deutscher Schauspieler, Sänger und Theaterregisseur
 Rudolf Ewald (1887–1958), deutscher Geologe

S 
 Schack Hermann Ewald (1745–1822), deutscher Hofbeamter und Publizist

T 
 Theodor Ewald (1874–1923), dänischer Schriftsteller und Übersetzer

W 
 Walter Schmidt-Ewald (1891–1973), deutscher Archivar und Heimatforscher 
 Weronika Ewald (* 2006), polnische Tennisspielerin
 Wiktor Wladimirowitsch Ewald (1860–1935), russischer Komponist, Cellist und Ingenieur

 William B. Ewald Jr. (1925–2015), US-amerikanischer Redenschreiber und Autor
 Wolfgang Felix Ewald (1885–1971), deutscher Zoologe

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Ewaldkugel
 Zeche Ewald
 Ewaldipark, öffentliche Grünanlage in Dortmunder Stadtteil Aplerbeck
 Ehwald
 Ewaldt

Weblinks 
 Onogramm des Namens Ewald auf onomastik.com

Männlicher Vorname
Familienname